

Особи 

 Лоїс Абер — французький біатлоніст
 Марі Дорен-Абер — французька біатлоністка

Географічні об'єкти 

 Абер — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Абер-Люллен — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя
 Абер-Пош — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя
 Корбер-Абер — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї